Neuman puede hacer referencia a:

Andrés Neuman, escritor español.
Alfred E. Neuman, personaje de la Revista MAD.
Neuman, grupo musical español.

Autores de nombres científicos 
J.Neuman, Julius John Neuman fl. 1914 
Neuman, Leopold Martin Neuman 1852-1922.